Prip ist der Familienname folgender Personen:

 Henrik Prip (* 1960), dänischer Schauspieler
 Yadira Guevara-Prip (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:

 Prib